Villata ima više značenja:
 Villata, Asti
 Villata, Vercelli